O Instituto de Fomento e Coordenação Industrial - IFI - foi criado em 1967 com o objetivo do então Ministério da Aeronáutica de aplicar seu esforço em pesquisa e desenvolvimento, deixando à empresas privadas a tarefa de produção, ao qual cabia a tarefa de repassar á indústria produtos desenvolvidos no CTA, além de realizar um trabalho permanente de orientação e apoio às empresas interessadas na produção de material aeronáutico. o IFI é um dos institutos subordinados ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), com sede em São José dos Campos. Até março de 2006, o IFI também era responsável, no Brasil, pela certificação de aeronaves de uso civil, por meio da antiga Divisão de Certificação de Aviação Civil. Com o advento da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, essas atividades foram transferidas para esta agência reguladora.

Divisões

Divisão de Certificação de Produto Aeroespacial - CPA
Responsável por certificar produtos militares e espaciais

Divisão de Certificação de Sistemas de Gestão - CSG
Realiza a certificação de sistemas de gestão da qualidade no escopo aeroespacial com base nas normas NBR ISO 9001 e AQAP 2110, presta serviços de Garantia Governamental da Qualidade nos projetos estratégicos do COMAER, através da atividade de Verificação Governamental da Qualidade em conjunto com as auditorias do sistema de gestão da qualidade das organizações fornecedoras. Atua na certificação de aeronavegabilidade das aeronaves militares do COMAER através da emissão do Certificado de Aeronavegabilidade Inicial. Executa ensaios não destrutivos (END) conforme a norma NAS 410, nos seguintes métodos: Líquido Penetrante, Correntes Parasitas, Ultrassom, Partículas Magnéticas e Raios-X, além de realizar a qualificação dos profissionais do ramo aeronáutico nestes métodos nos níveis 1 (operador), 2 (inspetor) e 3 (examinador). Destaca-se que a qualificação em END realizada pelo IFI é a única aceita pela ANAC para os profissionais que atuam em END no ramo aeronáutico. A CSG é responsável por ministrar cursos da norma NBR ISO 9001 e de Preparação de Auditores da Qualidade, sendo esta última com base na norma NBR ISO 19011. As pessoas interessadas em realizar os cursos do IFI podem inscrever-se através do site www.ifi.cta.br, onde há o catálogo de cursos oferecidos.

Divisão de Confiabilidade Metrológica Aeroespacial - CMA
Os laboratórios de calibração do IFI fazem parte do complexo laboratorial denominado Laboratório Central de Calibração (LCC) do Sistema de Metrologia Aeroespacial – SISMETRA1 e atuam nas áreas da metrologia física, elétrica e dimensional, sendo os seus padrões de referência rastreados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) e, em algumas pouquíssimas grandezas, pelos laboratórios da United States Air Force (USAF), estando, portanto, aptos a prestar, sob consulta, serviços de calibração voltados a diversas áreas da engenharia. Cumpre ressaltar ainda que diversos serviços executados pelos laboratórios de calibração dimensional, de massa e de pressão são acreditados pela Cgcre (Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO) desde 1985 sob o nº CAL 0001, fazendo parte da Rede Brasileira de Calibração (RBC), sendo possível consultar o escopo da acreditação por meio do endereço (http://www.inmetro.gov.br) ou na relação dos serviços incorporada na página eletrônica do IFI.

1	SISMETRA: Cumprindo as diretrizes previstas pelo II Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PBDCT), o então Ministério da Aeronáutica (MAER) contratou, em setembro de 1977, a empresa Engenharia de Sistemas de Controle e Automação (ESCA), visando à elaboração do “Plano Básico do Sistema de Metrologia Aeroespacial”, em aditamento ao Contrato 01 DEPV/77, de 19 de abril de 1977. Neste estudo, devido à incipiência metrológica do país , vislumbrou-se implantar laboratórios de metrologia, a fim de apoiar às operações do setor aeroespacial.

Divisão de Coordenação e Desenvolvimento Industrial - CDI
Apoia o desenvolvimento indústria aeroespacial brasileira por meio de atividades voltadas para a compensação tecnológica, industrial e comercial (offset); e análise empresarial. Até o ano de 2018, as atividades de propriedade intelectual, no âmbito do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) também eram realizadas na CDI, estando atualmente alocada na estrutura do Comando do DCTA. 

Os acordos de offset são importantes ferramentas na promoção do desenvolvimento da indústria nacional. A CDI participa de todas as etapas previstas para a execução de offsets, desde o levantamento de necessidades, elaboração de requisitos  até a negociação e posterior controle da implementação das medidas de compensação.

Ligações externas
Página oficial

Organizações aeronáuticas